

Patronyme 

 Maurício Paes (né en 1963), joueur brésilo-français de volley-ball ;
 Dira Paes (née en 1969), actrice brésilienne ;
 Juliana Paes (née en 1979), actrice brésilienne ;
 Luciana Paes (née en 1980), actrice brésilienne ;
 Kellian Paes (né en 2002), fils de Maurício Paes, joueur français de volley-ball.